

Persone 
 Ion N. Petrovici – neurologo tedesco
 Veronika Petrovici – chirurgo rumeno

Altro 
 Petroviči – villaggio nel Oblast' di Smolensk, Russia